Hendrickx est un patronyme flamand dérivé du prénom Hendrik (en français : Henri), où est accolé le suffixe génitif de descendance -s.

Patronyme 

 Albert Hendrickx (1916-1990) est un coureur cycliste belge.
 Ernest Hendrickx (1844-1892) est un architecte belge.
 Frans Hendrickx (1921-2002) est un footballeur belge.
 Henri Hendrickx (1817-1894) est un peintre et graveur belge.
 Ivan Hendrickx est un musicien néerlandais.
 Jan Hendrickx (1921-2011) est un homme politique belge.
 Jorik Hendrickx (1992) est un patineur artistique belge.
 Loena Hendrickx (1999) est une patineuse artistique belge.
 Marc Hendrickx (1968) est un homme politique belge.
 
 Marcel Hendrickx (1925-2008) est un coureur cycliste belge.
 Marcel Hendrickx (1934-2020) est un homme politique belge.
 Monic Hendrickx (1966) est une actrice néerlandaise.
 Paul Hendrickx (1906-1961) est un homme politique belge.
 Sofie Hendrickx (1986) est une joueuse de basket-ball belge.
 Stan Hendrickx (1954) est un égyptologue belge.
 Wouter Hendrickx (1975), est un acteur belge.
 Alex Hendrickx (1993), est un acteur néerlandais.
Patronyme flamand